Vengo anch'io – programma televisivo italiano del 1968
 Vengo anch'io – film del 2018 diretto da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase